Charles d'Espagne peut faire référence à :
 Charles  d'Espagne (1500-1558), roi d'Espagne de 1516 à 1556 ;
 Charles II d'Espagne (1661-1700), roi d'Espagne de 1665 à 1700, arrière-arrière-petit-fils du précédent ;
 Charles III d'Espagne (1716-1788), roi d'Espagne de 1759 à 1788, arrière-petit-neveu du précédent ;
 Charles IV d'Espagne (1748-1819), roi d'Espagne de 1788 à 1808, fils du précédent ;
 « Jean-Charles  » d'Espagne (né en 1938), roi d'Espagne de 1975 à 2014.

Autres 

 Charles d'Autriche (1545-1568), prince des Asturies de 1556 à 1568 ;
  (1573-1575), infant d'Espagne, demi-frère du précédent ;
 Charles d'Autriche (1607-1632), infant d'Espagne, neveu du précédent ;
 Balthazar-Charles d'Autriche (1629-1646), prince des Asturies de 1629 à 1646, neveu du précédent ;
  (1639-1696), fils naturel de Philippe IV d'Espagne, demi-frère du précédent ;
 Charles de Bourbon (1788-1855), infant d'Espagne ;
 Charles de Bourbon (1818-1861), prétendant carliste au trône d'Espagne, fils du précédent ;
 Charles de Bourbon (1848-1909), prétendant carliste au trône d'Espagne, neveu du précédent ;
 Alphonse-Charles de Bourbon (1849-1936), prétendant carliste au trône d'Espagne, frère du précédent ;
 Charles-Pie de Habsbourg-Toscane (1909-1953), prétendant carliste au trône d'Espagne, petit-neveu du précédent ;
 Charles-Hugues de Bourbon-Parme (1930-2010), prétendant carliste au trône d'Espagne ;
 Charles de Bourbon-Parme (né en 1970), prétendant carliste au trône d'Espagne, fils du précédent.

Voir aussi